Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du 10 au .

Natalia Medvedeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Pascale Paradis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monique Kiene et Miriam Oremans.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Linz
Sport en Autriche en 1992
Tennis en février 1992